Magdalenaberg heißen folgende geographische Objekte:

 Magdalenaberg (Bad Schallerbach), 411 m, Anhöhe in Bad Schallerbach, Oberösterreich
 Magdalenaberg (Linz), 406 m, Berg im Linzer Stadtteil St. Magdalena, Oberösterreich
 Magdalenaberg (Pettenbach), Ortschaft und Hügel (679 m) in Pettenbach mit Ausläufern in die Gemeinde Inzersdorf im Kremstal, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Siehe auch:
 Magdalensberg, Magdalenenberg